Nissan Liberta Villa war in der Zeit zwischen 1982 und 1990 ein Modellname auf dem japanischen Heimatmarkt für eigenständige Varianten des Nissan Pulsar N12 und des Nissan Sunny N13.

Weblinks 

Liberta Villa
Fahrzeug der Kompaktklasse
Pkw-Modell
Kombilimousine